Первая лига Китая по футболу 2014 — 11-й сезон после основания Первой лиги Китая. Сезон проходил с марта до конца октября. В розыгрыше приняло участие 16 команд.

Изменения в составе участников

Повышение и понижение в классе 
Повышение в классе получили команды «Хэнань Констракшн» и «Харбин Итэн», занявшие первое и второе места в сезоне 2013 Первой лиги.
Эти команды заменили «Циндао Чжуннэн» и «Ухань Чжоэр», занявшие два последних места по итогам розыгрыша Суперлиги 2013 года.

Места в лиге потеряли команды «Чунцин» и «Гуйчжоу Чжичэн Торо», которые были отправлены во вторую лигу. Из второй лиги поднялись «Циндао Хайню» и «Хэбэй Чжунцзи».

Изменение названий клубов 
 В декабре 2013 года «Чэнду Блэйдс» сменил название на «Чэнду Тяньчэн».  
 В январе 2014 года «Шэньян Шэньбэй» сменил название на «Шэньян Чжунцзэ». 
 В феврале 2014 года «Яньбянь Чанбайху» сменил название на «Яньбянь Байху».
 В феврале 2014 года «Хубэй Хуакайэр» переехал в город Урумчи и стал называться «Синьцзян Тяньшань Леопард».
 В феврале 2014 года «Шицзячжуан Юнчан Цзюньхао» сменил название на «Шицзячжуан Юнчан».

Сведения о командах

Основная информация

Участники

Отставки тренеров

Таблица

Рекорды чемпионата

Награды 
По итогам розыгрыша были награждены (21 декабря 2014 года):
 MVP :  Ван Дун («Чунцин Лифань»)
 Лучший бомбардир турнира :  Гуто («Чунцин Лифань»)
 Лучший вратарь турнира :  Ван Гомин («Шицзячжуан Юнчан»)
 Лучший тренер турнира :  Горан Томич («Пекин Баси»)

Бомбардиры

Посещаемость

Примечания 

2014
Спорт в Китае в 2014 году
Футбол в Азии в 2014 году